Puc steht für:

 Puc (Kostel), Ortsteil der slowenischen Gemeinde Kostel (Slowenien)

Puc oder Puč  ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Puč (1907–1988), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Borut Puc (* 1991), slowenisch-kroatischer Tennisspieler
 Iztok Puc (1966–2011), jugoslawischer bzw. kroatischer Handballspieler
 Stojan Puc (1921–2004), jugoslawischer Schachspieler

Siehe auch:
 PUC